Меските Верде има више значења:

 Меските Верде, Ла Асијенда дел Меските Верде (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меските Верде, Фелипе Анхелес (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику